Miejscowości w USA:
 Schenectady – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Schenectady
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Schenectady (ang. Schenectady County) – w stanie Nowy Jork